SXX steht für:
 São Félix do Xingu Airport (IATA-Code), Flughafen von São Félix do Xingu, Pará, Brasilien

S.XX steht für:
 Blériot-SPAD S.XX, französischer Doppeldecker

Siehe auch:
 S20

Abkürzung